Amerikai Egyesült Államok
Edwardsville (Alabama)
Edwardsville (Illinois)
Edwardsville (Indiana)
Edwardsville (Kansas)
Edwardsville (Ohio)
Edwardsville (Pennsylvania)